Кубок Приморского края по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся в рамках Четвёртого дивизиона России по футболу среди любительских команд Приморского края. Турнир впервые состоялся в 1946 году.

В 2022 году турнир получил название «Динамо-Кубок Приморского края по футболу» .

Структура проведения 
Кубок играется по системе плей-офф и начинается каждый год с разных стадий: 1/64, 1/32, 1/16, а то и с 1/8 финала. Это связано, прежде всего, с варьирующимся количеством клубов-участников. Каждая стадия проводится в один матч.

В 2022 году с целью популяризации футбола и привлечения большего числа команд формат турнира изменился . Для участия в Динамо-Кубке ПК могут заявиться любые любительские команды Приморья. Финальная часть турнира начнётся с 1/8 финала. В неё автоматически попадают 12 команд чемпионата Приморского края. Ещё четыре команды из числа заявившихся проходят по спортивному принципу - через отборочные матчи. Каждая стадия проводится в один матч.
Команды, вышедшие в финал, кроме Кубка и медалей, разыграют денежный приз 450 тысяч рублей. Победителю вручается сертификат на 300 т.р., а финалисту - на 150 т.р.

Обладатели и финалисты кубка 

Ниже представлена таблица обладателей и финалистов кубка края по годам.

См. также 
Чемпионат Приморского края по футболу

Примечания

Ссылки 
Футбол Дальнего Востока
Результаты Кубка Приморского края в архиве статистики

Обладатели Кубка Приморского края

К
Региональные футбольные турниры России
Появились в 1946 году в России
1946 год в Приморском крае
Спортивные соревнования в Приморском крае